Фредерик Кристофер Отто, граф Рабен-Левецау (; 27 мая 1850, Леккенде, Вордингборг, Дания  — 5 мая 1933, замок Ольхолм, Гульборгсунн, Дания) — датский аристократ и государственный деятель, министр иностранных дел Дании (1905—1908).

Биография 

Родился в семье графа Иосии Рабен-Левезау (1796—1889) и Зигфриды Викторины Рабен-Леветзау, урожденной Крог (1823—1898). Был женат на американке Лили Сюзанн Моултон (1864—1946).

В 1877 г. он получил степень кандидата политических наук и стал сотрудником министерства иностранных дел. С 1877 по 1878 г. был атташе датского посольства в Париже, а с 1879 по 1881 г. — в Вене. В 1900 г. являлся генеральным комиссаром Дании во Всемирной выставке в Париже (1900).

В 1905—1908 гг. — министр иностранных дел Дании. Подал в отставку после раскрытия коррупции министра юстиции Петера Альберти.

Имел титул придворного охотника и камергера. 

В 1905 г. был избран вице-президентом географического общества, а с 1914 по 1927 г. являлся его почетным президентом. Также был членом Совета фермерского банка. Являлся членом совета Фонда Рабена-Леветзауске, президентом Копенгагенского Гольф Клуба и Комитета по участию Дании в летних Олимпийских играх в Афинах (1896). Возглавлял Датский автомобильный клуб.

Был одним из крупнейших землевладельцев Дании.

Награды и звания 
 Большой крест с бриллиантом ордена Данеброг (Дания) (1930)
 Офицер ордена Академических пальм (Франция)
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция)
 Большой крест ордена Спасителя (Греция)
 Большой крест ордена Святого Олафа (Норвегия)
 Большой крест ордена Красного орла (Пруссия)
 орден Белого орла (Российская империя)
 Кавалер ордена Белого слона 1-го класса (Сиам)
 Большой крест ордена Карлоса III (Испания)
 Командор ордена Британской империи
 Командор ордена Вазы (Швеция)
 Командор Императорского ордена Франца Иосифа (Австрия)

Биография 
 Helge Larsen: Frederik Raben-Levetzau. In: Svend Cedergreen Bech, Svend Dahl (Hrsg.): Dansk biografisk leksikon. Begründet von Carl Frederik Bricka, fortgesetzt von Povl Engelstoft. 3. Auflage. Band 11: Olsen–Rask. Gyldendal, Kopenhagen 1982, ISBN 87-01-77472-7 
 HVEM-HVAD-HVOR 1934, Politikens Forlag, København 1933.
 Kraks Blaa Bog 1910 og 1929

Министры иностранных дел Дании